

Geografia

Austria 
 Höfen – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)

Germania 
 Höfen – frazione di Altdorf, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Höfen – frazione di Ansbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – frazione di Dietenhofen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – frazione di Dingolfing, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Höfen – frazione di Dombühl, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – frazione di Floß, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Höfen – ex comune ora frazione di Freystadt, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Höfen – frazione di Gummersbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Höfen – frazione di Heideck, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – frazione di Langenaltheim, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – ex comune ora frazione di Monschau, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Höfen – frazione di Neuhaus an der Pegnitz, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – ex comune ora frazione di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Höfen – ex comune ora frazione di Rattelsdorf, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Höfen – frazione di Schwarzhofen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Höfen – frazione di Tirschenreuth, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Höfen – ex comune ora frazione di Uchte, comune nel circondario di Nienburg/Weser (Bassa Sassonia)
 Höfen – frazione di Warthausen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Höfen an der Enz – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Höfen bei Uckersdorf – frazione di Schwarzhofen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Höfen – antico nome tedesco di Dvorce, comune nel distretto di Jihlava (Vysočina)
 Höfen – antico nome tedesco di Dvory, comune nel distretto di Nymburk (Boemia Centrale)
 Höfen – antico nome tedesco di Dvory, comune nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)

Svizzera 
 Höfen o Höfen bei Thun – ex comune ora frazione di Stocken-Höfen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Stocken-Höfen – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Pagine correlate 
Hofen – pagina di disambiguazione
Höfn – località di Hornafjörður, comune islandese nella contea di Austur-Skaftafellssýsla (Austurland)